Хевиз:

 Хевиз — город в западной Венгрии, на востоке медье Зала.
 Хевиз — озеро на западе Венгрии.